Bozenhard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bozenhard (1860–1939), deutscher Schauspieler
 Karli Bozenhard-Hücker (1866–1945), österreichische Theaterschauspielerin